Генон: 

 Генон — поисковая система. 
 Генон, Рене (1886 — 1951) — французский философ.
 Генон, Франсуа — французский предприниматель XIX века  предложивший особый способ определения количества ежегодного удоя, при помощи формы так называемого молочного зеркала.

Примечания